

Astronomia 
 12911 Goodhue – asteroide della fascia principale

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Goodhue – città del Minnesota
 Contea di Goodhue – contea dello Stato del Minnesota

Persone 
 Benjamin Goodhue – politico statunitense
 Bertram Goodhue – architetto statunitense